În Republica Moldova există 914 comune (fostele soviete sătești). Dintre acestea, 845 sunt pe teritoriul controlat de Chișinău, iar 69 în Stînga Nistrului.

Din numărul total de comune, 411 comune sunt formate din mai multe sate (375 între Prut și Nistru și 36 în Transnistria), iar restul sunt formate dintr-un singur sat.

Bibliografie

Vezi și 

 Organizarea administrativă a Republicii Moldova